
Termin -{S12}- ima više značenja.

 -{5-HT1B}- receptor, GPCR
 -{S12}-: Ne ostavljati sadržaj otvoren, saveti za bezbedno rukovanje sa opasnim supstancama i preparatima